Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Coutant – Charente
Saint-Coutant – Deux-Sèvres

Pagine correlate
 Coutant